Wiesmühl bezeichnet:

 Wiesmühl an der Alz, Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wiesmühl (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Wiesmühl (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Wiesmühl (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreises Traunstein, Bayern
 Wiesmühl (Tittmoning), Ortsteil der Gemeinde Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern

 Wiesmühl (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft von St. Georgen an der Leys, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Siehe auch:
 Wiesmühle